Je te promets est un titre notamment porté par :

 Je te promets, film sorti en 2012 ;
 Je te promets, chanson de Johnny Hallyday (1986) ;
 Je te promets, chanson de Zaho (2009) ;
 Je te promets, série télévisée (2021).

Homonymie de titre